Раки́тное () — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).

Население составляет 55 жителей (2006 год). Плотность населения — 128,5 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1800 году.

Село Ракитное находится примерно в 20 км к югу от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 119 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Ракитное на сайте Верховной Рады Украины

 

Населённые пункты Бобровицкого района